Molinello ima više značenja:
 Molinello, Belluno
 Molinello, Bologna
 Molinello, Lucca
 Molinello, Mantua
 Molinello, Massa-Carrara
 Molinello, Padova
 Molinello, Pavia
 Molinello, Perugia
 Molinello, Piacenza